Het ATP-toernooi van Bazel 2001 werd van 22 tot en met 28 oktober gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden werden gespeeld op overdekte tapijtbanen in de St. Jakobshalle.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel